Die Tweede Divisie 1970/71 war die 15. Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 17 Mannschaften teil. Die Tweede Divisie wurde nach der Saison aufgelöst, sodass elf Mannschaften (entweder gezwungen oder freiwillig) in den Amateurfußball zurückkehrten. Die AVV De Volewijckers waren der letzte Meister und stiegen zusammen mit fünf anderen Teams in die Eerste Divisie auf.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Nach dem Ende der Tweede Divisie stiegen sechs Mannschaften in die Eerste Divisie auf, während die anderen elf Teams in den Amateurbereich abstiegen.

Vereine 
Zu den verbliebenen 14 Mannschaften der letzten Saison kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger AVV De Volewijckers, RC Heemstede und Fortuna Vlaardingen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1970
Fußballsaison 1970/71